Die Curling-Europameisterschaft 2019 der Männer und Frauen (offiziell: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019) fand vom 16. bis 23. November in Helsingborg statt. Schweden war nach 1983, 1994, 2008 und 2012 zum fünften Mal Ausrichter der Europameisterschaft. Die World Curling Federation gab die Vergabe der Titelkämpfe im August 2018 bekannt. Titelverteidiger bei den Männern war Schottland und bei den Frauen Schweden. 

Qualifiziert für die Teilnahme waren die jeweils besten acht Mannschaften der Curling-Europameisterschaft 2018 sowie die beiden Erstplatzierten der B-Gruppe der Europameisterschaft 2018.

Turnier der Männer

A-Gruppe

Teilnehmer
Folgende Teams nahmen teil:

Round Robin

Draw 1 
16. November 9:00 Uhr

Draw 2 
16. November 20:00 Uhr

Draw 3 
17. November 14:00 Uhr

Draw 4 
18. November 8:00 Uhr

Draw 5 
18. November 16:00 Uhr

Draw 6 
19. November 9:00 Uhr

Draw 7 
19. November 19:00 Uhr

Draw 8 
20. November 14:00 Uhr

Draw 9 
21. November 9:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
21. November 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
22. November 19:00 Uhr

Finale 
23. November 10:00 Uhr

Turnier der Frauen

A-Gruppe

Teilnehmerinnen

Einzelnachweise 

2019
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in der Gemeinde Helsingborg
Curling (Schweden)
Veranstaltung in Helsingborg